Think Tank steht für:

 Denkfabrik, Institut zur Politikberatung
 Think Tank (Blur-Album), Album der britischen Band Blur (2003)
 Think Tank (Pat-Martino-Album), Album des Gitarristen Pat Martino (2003)